El término piña puede referirse: 

 Un cono, en botánica, es la estructura reproductiva femenina de las coníferas;
 La piña (Ananas comosus), planta y su fruta, llamada así por su forma similar a la anterior;
 Jugo de piña
La piña colada, un cóctel con jugo de piña;
La piña, una tela tradicional filipina elaborada con hoja de piña;
La piña, una variedad de pan candeal típica del centro y sur de España;
Una piña, un puñetazo o golpe con el puño;
O bien, a los sitios:

 Piña, corregimiento de Panamá;
 Elías Piña, provincia de la República Dominicana;
 Piña de Campos, en la provincia de Palencia, España;
 Piña de Esgueva, en la provincia de Valladolid, España;

O bien, a las personas:

 Celso Piña, cantante mexicano;
 Dulce Piña, deportista dominicana;
 Felipe Piña, gimnasta chileno;
 Gonzalo Piña Ludueña, conquistador español en Venezuela;
 Joaquín Piña, obispo emérito;
 Juan Piña, cantante colombiano;
 Manuel Piña, diseñador de moda español;
 Queco Piña, futbolista español;
 Román Piña Chan, arqueólogo mexicano.

Enlaces externos